Я — літера кириличної абетки.
 Я — арабська літера ي.
 Я — поняття у філософії.
 Я — поняття у психології.